Кушу́ль (от  — «небольшое животное»;  — «крыса») — караимская фамилия.

Известные носители 
 Кушуль, Александра Яковлевна (1907—1985) — кандидат педагогических наук, доцент Московского государственного библиотечного института.
 Кушуль, Вениамин Моисеевич (1916—1999) — доктор технических наук, профессор Ленинградского института авиационного приборостроения.
 Кушуль, Михаил Яковлевич (1909—1969) — доктор технических наук, старший научный сотрудник Государственного НИИ машиноведения.
 Кушуль, Семита Исааковна (1906—1996) — караимовед, коллекционер предметов караимской старины, лауреат премии имени И. И. Казаса.

Примечания